Cavalleria – unità militari montate a cavallo
 Cavalleria – ideale romantico del cavaliere, eroe a servizio dei deboli e degli indifesi
 Cavalleria – onorificenza
 Cavalleria – frazione di Marina di Gioiosa Ionica (Italia)
 Cavalleria – film del 1936 diretto da Goffredo Alessandrini
 Cavalleria italiana
 Cavalleria romana dell'antica Roma
 Ordine equestre, ordine sociale degli Equites, nell'antica Roma
 Cavalleria medievale
 Letteratura cavalleresca
 Cavalleria pesante

Pagine correlate 
 Cavalleria rusticana